Longbottom ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Longbottom (1959–1998), britischer Radrennfahrer
 fiktive Zaubererfamilie, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Die Longbottoms
 Neville Longbottom (* 1980), fiktiver Zauberschüler, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Neville Longbottom